Die Open Tarragona Costa Daurada 2009 waren ein Tennisturnier, das vom 5. bis 11. Oktober 2009 in Tarragona stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2009 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Álex López Morón trat bei dem Turnier, wo er selbst Direktor war, auch im Doppel an.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 36 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 25 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 27 kB)

ATP Challenger Tour 2009
Tennisturnier in Tarragona